

Тимашевка — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Тимашевка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Тимашевка — хутір, Криловський район, Краснодарський край

Див. також 
 Тимашівка